Říšská rada existovala:

 Říšská rada (Dánsko) – v Dánském království (od konce 12. století do roku 1660) 
 Říšská rada (Bavorsko) – v Bavorském království (1818–1819) 
 Říšská rada (Německo) – v Německu (1919–1933) zastoupení německých zemí za Výmarské republiky, v roce 1934 rozpuštěna Hitlerem 
 Říšská rada (Rakousko) – v Rakousku, části Rakouska-Uherska (1861–1865 a 1867–1918) 
 Říšská rada (Rusko) –  v Rusku 
 Říšská rada (Švédsko) – ve Švédském království (1220–1789)